Tulia, texasi város, USA
Tulia, lengyel együttes